Дже́ффри Кент Евгени́дис (, , р. 1960) — американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии за роман «Средний пол».

Биография 
Джеффри Евгенидис родился 13 апреля 1960 года в Детройте, штат Мичиган, США.

Произведения

Романы 
 Девственницы-самоубийцы / The Virgin Suicides (1993, рус. изд. 2003)
 Средний пол / Middlesex (2002, рус. изд. 2003)
 А порою очень грустны / The Marriage Plot (2011, рус. изд. 2012)

Рассказы 
 Воздушная почта / Air Mail (Best American Short Stories, Proulx ed., Houghton Mifflin, 1997)
 Скорость спермы / The Speed of Sperm (Granta, 1997)
 Тайм-шер / Timeshare (The Pushcart Prize XXIII, Henderson ed., Pushcart, 1999)
 Вымёточная машина / Baster (Wonderful Town, Remnick ed., Random House, 2000)
 Античные мифы / Ancient Myths (The Spatial Uncanny, James Casebere, Sean Kelly Gallery, 2001)
 Ранняя музыка / Early Music (The New Yorker, 10 октября 2005, стр. 72-79)

Библиография: книги на русском языке

Примечания

Ссылки 

 Текст рассказа «Ранняя музыка»
 Текст рассказа «Тайм-шер»

 
Писатели США
Выпускники Брауновского университета
Лауреаты Пулитцеровской премии за художественную книгу